Dauntless puede hacer referencia a:

 HMS Dauntless, varios barcos británicos han usado ese nombre.
 Douglas SBD Dauntless, un bombardero naval en picado estadounidense.
 Dauntless (2018), videojuego desarrollado por Phoenix Labs.